Туран Джейлан (; ,  Токат, ил Токат, Турция) — турецкий борец вольного стиля, чемпион мира, призёр чемпионатов Европы.

Спортивные результаты 
 Чемпион мира (1994). 
 Серебряный призёр чемпионатов Европы (1994, 1995).
 Участник Олимпийских игр 1996 года (18-е место). 
 Чемпион Средиземноморских игр (1991).

Видео 
 Чемпионат мира 1994, вольная борьба, до 74 кг, финал: Виктор Пейков (Молдавия) — Туран Джейлан (Турция)

Примечания

Ссылки 
 
 
 И. Х. Тотоонти «100 лет вольной борьбы» (Справочник), Владикавказ: Олимп, 2005 (Краснодар: ФГУП Издательство "Советская Кубань"), 197 стр.

Борцы Турции
Чемпионы мира по вольной борьбе
Борцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Борцы полусреднего веса